Kiliià (en ucraïnès Кілія, en rus Килия) és una ciutat de la província d'Odessa, Ucraïna. El 2021 tenia una població de 19.116 habitants.

Referències 

Ciutats d'Ucraïna